Laure Salama est une écrivaine et une actrice française née en Corse.

Après avoir suivi le cours Florent en 2002, Laure Salama monte sa propre compagnie pour une tournée en Corse de la pièce de Jean-Luc Lagarce J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. En 2004, elle devient auteur de ses propres textes et en 2005 elle fait sa première apparition au cinéma.

Filmographie

Cinéma 
 2005 : Le Silence d'Orso Miret : La randonneuse
 2007 : Cortex de Nicolas Boukhrief : Diane, l'infirmière défavorable à la surmédication

Théâtre 
 2002 : J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce
 2004 : Vie et mort d'une parole ordinaire, vol. 1
 2005 : Vie et mort d'une parole ordinaire, vol. 2
 2006 : Vie et mort d'une parole ordinaire, vol. 3

Publications 
 2002 : Le Choix des mots
 2004 : Vie et mort d'une parole ordinaire, vol.'1
 2005 : Vie et mort d'une parole ordinaire, vol. 2
 2006 : Vie et mort d'une parole ordinaire, vol. 3
 2007 : Et nos corps si capables se mirent à danser

Liens externes 
 

Actrice française de cinéma
Actrice française du XXIe siècle
Dramaturge française du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Élève du cours Florent
Actrice française de théâtre